Onstwedde (plaats), plaats in de gemeente Stadskanaal
 Onstwedde (gemeente), vroeger gemeente in de provincie Groningen